Die Virginia Slims of New Orleans 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in New Orleans. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 3. bis 9. Oktober 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in New Orleans